Dottor Light – personaggio dei fumetti DC Comics
Arthur Light  – personaggio dei fumetti DC Comics, il primo a chiamarsi Dottor Light
Kimiyo Hoshi  – personaggio dei fumetti DC Comics, il secondo a chiamarsi Dottor Light
 Dr. Light – personaggio della serie Mega Man